Le Mee kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Mée, kommun i departementet Eure-et-Loir, 
 Le Mée-sur-Seine, kommun i departementet Seine-et-Marne,